Пётр Волконский: Волконский, Пётр Андреевич Глазун (ум. около 1641) — воевода в правление царя Михаила Фёдоровича.
 Волконский, Пётр Андреевич (род. 1954) — режиссёр, актёр, рок-музыкант, композитор, сценарист.
 Волконский, Пётр Борисович (?—1625) — воевода в Ливнах, Одоеве и Кашире.
 Волконский, Пётр Васильевич Верига (? — 1521) — полковой воевода, брат Ипата Потула Волконского.
 
 Волконский, Пётр Иванович (р. ок. 1600—?) — князь, сын Волконского Ивана Фёдоровича Чермного.
 Волконский, Пётр Михайлович (1776—1852) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал.
 Волконский, Пётр Михайлович (1861—1947) — предводитель дворянства Балашовского уезда, деятель Русского апостолата в Зарубежье
 Волконский, Пётр Фёдорович (? — 1649) — воевода и боярин.